Zapalasaurus est un genre éteint de dinosaures sauropodes, des herbivores à long cou, appartenant à la famille des Rebbachisauridae. Il a vécu en Argentine où ses restes fossiles ont été découverts dans le Crétacé inférieur (Barrémien à Aptien).

Une seule espèce est rattachée au genre : Zapalasaurus bonapartei, décrite par Leonardo Salgado, Ismar de Souza Carvalho et Alberto C. Garrido, en 2006.

Étymologie 
Le nom de genre Zapalasaurus est composé du nom de la ville argentine, Zapala, de la province de Neuquén, près de laquelle les fossiles de Zapalasaurus ont été découverts, associé au grec ancien « saûros » qui signifie « lézard » pour donner « lézard de Zapala ». Le nom d'espèce bonapartei honore le célèbre paléontologue argentin José Bonaparte.

Classification 
Le cladogramme suivant, établi par F. Fanti et ses collègues en 2015, montre la position basale de Zapalasaurus parmi les Rebbachisauridae :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Notes et références

Références 

Diplodocoidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Paléontologie en Argentine
Taxon fossile décrit en 2006